Pikrolímni kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Pikrolímni (ort), Mellersta Makedonien, Nomós Kilkís, 
 Pikrolímni (sjö), Mellersta Makedonien, Nomós Kilkís, 

Robotskapade Greklandförgreningar